El término Hertz puede referirse a:

 Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894), físico alemán pionero en demostrar la existencia de radiación electromagnética;
 Gustav Hertz (1887-1975), físico alemán, sobrino de Heinrich Rudolf Hertz;
 Robert Hertz (1881-1915), sociólogo francés;
 Hercio, unidad de frecuencia del sistema internacional de unidades nombrada en honor a Heinrich Rudolf Hetrz;
 Cráter lunar Hertz, en memoria del físico alemán.
 Hertz, empresa de alquiler de vehículos.